Algo que decir puede referirse a:

Algo que decir, disco.
Algo que decir, sencillo de la banda Allison.
Algo que decir, programa de televisión uruguayo, emitido por La Tele y conducido por Pablo Fabregat y Cecilia Bonino.